Erbo ist der Name folgender Personen:

 Erbo I. (1121–1163), Abt des bayerischen Benediktinerklosters Prüfening (in Regensburg) 
 Erbo Graf von Kageneck (1918–1942), deutscher Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg